Le patronyme Yerna ou Ierna peut indiquer :
une forme wallonne de Yernault ;
un nom d'origine: 
Yerna-Fontaine, qui dépend de La Gleize ou 
Yernawe, à Saint-Georges-sur-Meuse

Jacques Yerna (1923-2003), syndicaliste, journaliste et homme politique belge ;
sa fille Maggy Yerna (1953-), femme politique belge wallonne.